Rimarski ist der Name von 
 Julius Rimarski (1869–1935), Pfarrer in Ostpreußen
 Walther Rimarski (1874–1963), Chemiker, Präsident der Chemisch-Technischen Reichsanstalt